Turenne [tyren] může znamenat:

 Turenne (obec) – ves v departementu Corrèze, regionu New Aquitaine ve Francii
 Armand de Turenne (1891–1980), francouzský stíhací pilot z první světové války
 Henri de La Tour d'Auvergne de Turenne (1555–1623), francouzský šlechtic, vojevůdce a maršál ve službách Jindřicha IV.
 Henri de La Tour d'Auvergne de Turenne (1611–1675), francouzský šlechtic, vojevůdce a maršál ve službách Ludvíka XIV.